Anjou Izabella magyar királyné (1261/4–1304), mivel az olaszban az Erzsébet Izabella alakban szerepel, az Erzsébet változatnál is előfordul, lásd ott is, IV. László magyar király felesége.
Jagelló Izabella magyar királyné (1519–1559), I. János magyar király felesége